Черкаська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України

 Черкаська селищна рада — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Черкаська селищна рада — Донецька область, Слов'янський район